Die Abkürzung PVÖ steht für:
 Pensionistenverband Österreichs
 Palästinensische Vereinigung in Österreich

PVO